Гран При () е професионално състезание по снукър. То е първото от 8-те ранкинг състезания. В миналото е носело имената Купа LG и Състезание за професионални играчи.

Състезанието е създадено през 1982 г. под името Състезание за професионални играчи от Световната професионална асоциация по билярд и снукър (WPBSA). Във финала на първото състезание един срещу друг се изправят Рей Риърдън и Джими Уайт. Срещата приключва с победа за Рей Риърдън с 10 на 5 фрейма. За победата си в състезанието Рей Риърдън получава парична награда от 5000 паунда.

През 1984 г. Rothmans започват да спонсорират турнира и променят името на състезанието на Rothmans Grand Prix.

В 1993 г. се появява нов спонсор, „Шкода“, а мачовете се пренасят в Дерби. „Шкода“ остава с турнира още на 2 години – 1994 и 1995 г. От 1996 до 2001 г. Гран При се провеждат без спонсори.

През 2001 г. спонсори на състезанието стават LG electronics (една от компаниите на LG Corporation), които променят името на турнира на Купа LG („LG Cup“).

През този спортен сезон – 2005/06 състезанието се провежда в Престън през октомври 2005 г. Наградният фонд на турнира през 2005 г. е 400 000 паунда, като наградата за победителя е на стойност 60 000 паунда.

През 2006 г. състезанието се провежда по различна схема от обичайната за турнирите по снукър. В състезанието участват първите 32-ма от световната ранглиста за сезона и 16 квалификанти. Играчите са разпределени в 8 групи по 6 души и за осминафиналите на състезанието се класират най-добре представилите се 2-ма от всяка от осемте групи. По този начин само в груповата фаза се играят 120 мача във формат 3 от 5 фрейма.

Победители

Интересни факти 
На финала на състезанието през 2005 г. Джон Хигинс поставя 2 рекорда:
 Джон Хигинс прави сенчъри брейкове (над 100 поредни точки) в 7-и, 8-и, 9-и и 10-и фрейм. Никога преди това не са правени сенчъри брейкове в 4 поредни фрейма на ранкинг турнир.
 Джон Хигинс прави 494 точки без да загуби и точка, което е най-големият брой поредни точки точки в професионално състезание по снукър.

Максимални брейкове 
Това са играчите постигали максимален брейк от 147 точки в рамките на състезанието Гран При.